Ängesholmen kan syfta på följande platser:

Finland

Egentliga Finland 

 Ängesholmen (vid Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Ängesholmen (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,  (29 ha)

Nyland 

 Ängesholmen (vid Torsö, Raseborg), Nyland, 
 Ängesholmen (vid Strömsö, Raseborg), Nyland,  (30 ha)
 Ängesholmen, Ingå, Nyland,  (8 ha)
 Ängesholmen, Sibbo, Nyland,  (6 ha)
 Ängesholmen, Borgå, Nyland,  (35 ha)
 Ängesholmen (vid Isnäs, Lovisa), Nyland,  (7 ha)
 Ängesholmen (vid Tjuvö, Lovisa), Nyland,  (2 ha)
 Ängesholmen (vid Vahterpää, Lovisa), Nyland,  (13 ha)

Se även
Ängsholmen
Ängholmen

Robotskapade Finlandförgreningar